Pibby (también conocida como Come and Learn with Pibby!, Aprende con Pibby o Learning with Pibby: Apocalypse) es una próxima serie de televisión estadounidense-mexicana-hindú de acción de terror y comedia animada para adultos creada por Dodge Greenley y Zack Isaac, quien también se desempeñó como guionista de las series Sanjay y Craig y Pinky Malinky de Nickelodeon. Ambientada en un universo ficticio de Cartoon Network, la serie se centrará en tres personajes de dibujos animados que deben unir fuerzas mientras una entidad fantasmal como una falla comienza a corromper a varios personajes icónicos de dibujos animados en abominaciones hostiles y espeluznantes.

El primer tráiler de la serie se lanzó el 30 de octubre de 2021 y aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

Premisa 
Cuando un lindo programa de televisión educativo preescolar es invadido por una corrupción desconocida o un glitch, su personaje principal Pibby tiene que escapar a diferentes programas animados mientras la misteriosa entidad transforma a los personajes que captura en criaturas poseídas. En el camino, Pibby se une a dos personajes: un compañero de superhéroe Alloy Boy, y una villana de Disney, Melira. Aunque ninguno de ellos es un héroe tradicional, tienen que aprender a trabajar juntos para salvar a los mundos de los dibujos animados del apocalipsis.

Reparto 
 Pibby (con la voz de Nikki Castillo): una curiosa niña preescolar que está en un programa parecido a Dora, la exploradora. Ella es una heroína reacia, que quiere seguir siendo una niña para siempre, pero cuando se consuma su serie de televisión educativa, Pibby se verá obligada a crecer y convertirse en la heroína que necesitaba desde el principio.
 Alloy Boy (con la voz de Marcus Toji): un compañero superhéroe por excelencia de Robin en entrenamiento que no puede esperar para obtener sus propios poderes. Está obsesionado con convertirse en un superhéroe, pero a lo largo de la temporada, Alloy Boy se dará cuenta de que en realidad nunca quiso ser un héroe y que solo estaba haciendo lo que su mentor de superhéroes quería. Originalmente, se planeó que el personaje se llamará Beta-Kid .
 Melira (con la voz de Alex Newell): una Cruella de Vil con forma de gato antropomórfico que sirve como antagonista en su serie de origen. Es grosera, egocéntrica y, a regañadientes, se convierte en compañera de Pibby y Alloy Boy para ayudar a salvar el mundo de los dibujos animados. A lo largo de la temporada, Melira se hará amiga de ellos y se convertirá ella misma en una heroína.
 Bombón (con la voz de Jack Stanton): el inocente mejor amigo de Pibby en su programa de televisión educativo preescolar. Han sido mejores amigos durante doscientos episodios y han hecho todo juntos; Bombón será corrompida en el primer episodio por La Oscuridad.
 La Oscuridad: el principal antagonista de la serie. Es una entidad distorsionada similar a una falla que comienza a consumir todo el universo de Cartoon Network y otras series, transformando a sus personajes en abominaciones corruptas y agresivas.

Además, aparecerán personajes de diferentes series de Cartoon Network, ya sea habiendo sido infectados o como supervivientes de la corrupción.

Producción

Concepto 
El 3 de noviembre de 2020, The Cartoon Network, Inc. registró una marca comercial con el nombre "Learning with Pibby: Apocalypse". El 30 de octubre de 2021, Dodge Greenley publicó el primer póster promocional de la serie en su cuenta de Instagram, mientras que el canal de YouTube de Adult Swim lanzó el avance de la serie en línea. Desde la carga inicial, recibió una reacción positiva masiva con múltiples comentarios de apoyo para el programa. Adult Swim el 1 de abril de 2022, como broma de april fools, decide marcar la ocasión al incorporar a Pibby y Bun-Bun en varios programas de Adult Swim y el tráiler aparece en HBO Max. Al día siguiente vemos un póster promocional de Adult Swim en HBO Max con Pibby y Bun-Bun, este último con ojos verdes y no blanco o negro como es habitual.

Referencias 

Fenómenos de Internet
Humor negro
Programas de televisión en inglés
Programas de televisión futuros